Duran bzw. Durán steht für:
 Duran (Familienname) (Durán), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Duran (Glas), Handelsname für Borosilikatglas
 Duran Duran, britische Musikgruppe

Duran bzw. Durán ist der Name folgender 

Orte:
 Durán, Stadt in Ecuador
 Duran (Gers), französische Gemeinde im Département Gers
 Duran (lombardisch), Gemeinde in der Provinz Pavia in Italien, siehe Dorno (Lombardei)

geografischer Objekte:
 Passo Duran, Straßenpass in den südlichen Dolomiten, Italien

Siehe auch:
 Durand
 Durant